Ağa steht für:

 die türkische Schreibweise von Agha (Titel), ein Titel mongolischen Ursprungs
 Ağa ist die Bezeichnung für das osmanische Großgrundbesitzertum

Ağa ist der Familienname folgender Personen:

 Mehmet Ağa-Oğlu (1896–1949), türkischer Kunsthistoriker
 Melih Ağa (* 1993), türkischer Fußballtorhüter